Destruction (anglicky zničení) může být:

hudba
 Destruction – německá thrash metalová kapela
 Appetite for Destruction –  album skupiny Guns N' Roses z roku 1987
 Eve of Destruction –  protest song napsaný  P. F. Sloanem v roce 1965
 Brides of Destruction – americká hardrocková superskupina

film
 Destruction (film) – americký němý film z roku 1915

počítačové hry
 Diablo II: Lord of Destruction – datadisk k RPG hře Diablo II od společnosti Blizzard Entertainment z roku 2001
 FlatOut 3: Chaos & Destruction – závodní počítačová hra nizozemského studia Team 6 z roku 2011

Související články 
 TJ Destrukce Jaroměřice nad Rokytnou